Bakermat (begrip), letterlijk een mand, maar vaak in figuurlijke zin gebruikt
 Bakermat (artiest), artiestennaam van Lodewijk Fluttert
 Bakermat (uitgeverij), Belgische uitgeverij